Апокалиптика:
 Апокалиптика — жанр религиозной литературы.
 Апокалиптика — жанр научной фантастики.
 Apocalyptica — финская рок-группа.

См. также 

 Постапокалиптика